Héctor José Ceppi (nacido en Córdoba, República Argentina, el 23 de enero de 1932) es un odontólogo argentino, reconocido internacionalmente por su vasta experiencia y trayectoria en la docencia universitaria y el amplio campo de la Odontología Forense.

Estudió Odontología en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se diplomó en abril de 1958. Obtuvo el doctorado en 1980 con una tesis sobre "La formación integral del odontólogo y las funciones de las instituciones profesionales".

Ha sido Docente en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 1958 hasta 1988. Fue Profesor Titular por Concurso de la Cátedra de "Odontología Legal, Historia de la Odontología y Economía Odontológica", y Profesor Titular de la asignatura "Constitución Nacional y Derechos Humanos". También se desempeñó como Secretario de Asuntos Estudiantiles y Secretario de Promoción a la Comunidad de la Facultad de Odontología de la U.N.C.

Trayectoria 

Miembro fundador e integrante de numerosas instituciones científicas, locales, provinciales, nacionales e internacionales:

Auditor del Círculo Odontológico de Córdoba, Federación Odontológica de Córdoba y DASPU, Obra Social de la Universidad Nacional de Córdoba.

Miembro Fundador del Colegio Odontológico de Córdoba, Federación Odontológica de Córdoba, Sociedad Argentina de Odontología Legal S.A.D.O.L., Sociedad de Auditores de Córdoba y del Cuerpo Intercolegial Odontológico Nacional.

Creador y Vocal de la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba y de la Cooperadora de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba.

Inspector Odontológico de la Dirección de Asistencia Social en el Departamento Central de Odontología, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

Miembro Fundador del Museo Histórico de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba.

Investigador Consulto en numerosos casos de identificación odontológica de Policía Judicial de la Provincia de Córdoba.

Miembro integrante del Tribunal de Disciplina del Colegio de Odontólogos de Córdoba.

Vocal titular de la Comisión Directiva y Fundador de la Asociación de Profesionales Docentes Jubilados y Pensionados de la U.N.C.

Miembro Fundador y Socio Emérito de SOFIA, Sociedad de Odontoestomatólogos Forenses Ibero Americanos.

Miembro Fundador de la Comisión Córdoba en defensa por la integridad material y moral de nuestros hijos.

Miembro Honorario de la Asociación Peruana de Odontología Forense, APOFOR.

Ha disertado en numerosas conferencias, congresos, jornadas y encuentros sobre Odontología Forense, Criminología y Criminalística, como también sobre el sistema asistencial argentino y sus posibles cambios. Muchas de sus disertaciones y exposiciones han sido publicadas posteriormente como artículos en diferentes medios gráficos o digitales, o incorporados como referencia o bibliografía en libros, tesis de grado y doctorales, presentaciones, etc..

Publicaciones 

Ha publicado numerosos trabajos sobre temas previsionales, asistenciales y sociales, muchos de los cuales fueron presentados también en distintos congresos y jornadas nacionales e internacionales.

Libros Publicados 
 
 "El Sistema de Salud Autogestionado y la formación integral del Auditor Odontólogo".
 "La crisis argentina. Su salida en algunos estamentos sociales".
 "Finalidad científica, jurídica, económica y social de la Ficha Odontológica".
 "Guía práctica sobre recetas magistrales para Odontología y otras consideraciones concomitantes".
 "La Odontología Forense al servicio de la defensa y protección de las personas".
 "La unificación de la Ficha Odontológica para el práctico general".
 "Yo Quisiera. Sugerencias y reflexiones".
 "Algunas reminiscencias de la Odontología y de sus hitos".
 "Sugerencias sobre un sistema de salud y jubilatorio provincial autogestionado".
 "La importancia de la ética en el área de salud".
 "La enfermedad y temas útiles de la Psicología para los profesionales de la salud y su equipo de trabajo".
 "La Ficha Odontológica y los certificados complementarios responden al Consentimiento Informado y a las consultas en el contexto del COVID-19".
 "Reminiscencias, reflexiones y sugerencias de mis trabajos".
 "Corolario restringido de las áreas salud y jubilaciones".
 "Sugerencias sobre un sistema de salud y jubilatorio provincial autogestionado".
 "El Museo Histórico de la Facultad de Odontología y su historia".
 "Sugerencias sobre un sistema de salud provincial autogestionado".

Varios de estos títulos han sido donados por el Prof. Ceppi a la Biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba.

Otras 

 "Ejercicio profesional y realidad actual".
 "Enseñanza universitaria y su función social".
 "Clases Magistrales, Cátedra de Odontología Legal, Historia de la Odontología y Economía Odontológica".
 "Los trastornos témporo mandibular y sus aspectos psicológicos".
 "Procedimientos de identificación odontológicos".
 "El sistema asistencial argentino y sus posibilidades de cambio".
 "¿Violación o estupro? Diagnóstico retrospectivo de abuso sexual con embarazo precoz en niña con ausencia de registros apropiados de nacimiento"..
 "La Ficha Odontológica debe ser el idioma gráfico de la Odontología".
 "La Ficha Odontológica y su documento adjunto cumplen con el consentimiento informado".

Blog 

En diciembre del año 2008, el Dr. Héctor José Ceppi publica por primera vez un artículo científico en su blog "Odontología Forense", espacio en línea donde comparte no solamente artículos y reflexiones sobre su especialidad, sino también análisis detallados de los diferentes casos judiciales en los que ha intervenido como Perito Odontológico en el fuero penal, civil y laboral.

Como lo explica el propio Dr. Ceppi en las palabras de bienvenida en el blog, el lector encuentra "una modalidad de acción en cada caso que, puede rozar lo particular e inédito de los procedimientos para arribar a la conclusión de que la Odontología en general ha dejado de ser la hermana menor de la Medicina por haberse transformado en una ciencia autónoma al contar con procedimientos propios, fundamentación metodológica rigurosamente científica y de una indiscutible y trascendental proyección social, pasando a ser así definitivamente una rama de la Antropología como lo es la Medicina, entre otras. Y más precisamente en el campo de la Odontología Forense se abre un camino infinito, como una verdadera especialidad, dentro de la currícula del odontólogo".

Homenajes 

Héctor José Ceppi ha sido homenajeado por su trayectoria y aporte a la Odontología Forense, en diversos encuentros y congresos científicos realizados en Argentina, Chile, Perú, México, Costa Rica, entre otros. Se destacan los siguientes reconocimientos y condecoraciones:

 "Reconocimiento a su trayectoria y destacada labor docente", Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, 2008.

 "Homenaje a uno de los Maestros de la Odontología Legal Argentina", VIII Encuentro Anual Sociedad Argentina de Odontología Legal, 2012.

 "Reconocimiento como Fundador del Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba", 2015.

 "Premio por los logros alcanzados para una mejor vida (Prize to the medical by achievement for a better life)" y "Medalla de Oro por su Excelencia Profesional en Salud", XL Congreso Internacional en Salud IOCIM, 2018.

 "Reconocimiento a su Trayectoria Académica", Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, 2018.

 "Master en Ciencias de la Salud" y "Master en Salud Pública", XLIII Premiación Internacional IOCIM al Éxito Médico, 2019.

 "Premio Maximum Leader of Excellence in Health" y "World Leader in Medical Sciences for the benefit of mankind", IX Simposio Mundial de Ciencias de la Salud AMES, 2019.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Odontólogos de Argentina
Profesores de la Universidad Nacional de Córdoba